Le sigle E421  peut désigner:
 E421, numéro E du mannitol, un édulcorant (additifs alimentaire) ;
 Route européenne 421 reliant Aix-la-Chapelle (Allemagne) à Luxembourg (Luxembourg).